Светлана Васильевна Шатоха (4 апреля 1924 — 12 сентября 2017) — передовик советской текстильной промышленности, швея-мотористка Днепропетровской швейной фабрики имени Володарского Министерства лёгкой промышленности Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1924 году в городе Одессе в русской семье. Её отец после завершения обучения в институте был направлен на работы в город Днепропетровск, вместе с ним переехала вся семья. 

В 1940 году завершила обучение в 8 классе школы №5 и окончила обучение на курсах бухгалтеров. В мае 1941 года трудоустроилась счетоводом расчётного отдела Днепропетровского коксохимического заводи имени Калинина. В августе 1941 года завод был эвакуирован, а Светлану сократили. Она осталась в городе и находилась на оккупированной территории до 1943 года.

После освобождения, вновь вернулась на завод и работала табельщицей, паспортисткой, в отделе кадров. С 1951 по 1955 годы временно не работала. В 1955 году трудоустроилась на швейную фабрику имени Володарского. Стала трудиться швеёй-мотористкой. Полностью овладела профессией и стала добиваться высоких производственных результатов.   

«За выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий пятилетнего плана и большой творческий вклад в развитие производства тканей, трикотажа, обуви, швейных изделий и другой продукции лёгкой промышленности», указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года Светлане Васильевне Шатохе было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала работать на фабрике, позже перешла трудиться прессовщицей, а затем до выхода на заслуженный отдых работала инструктором производственного обучения. Без отрыва от производства завершила обучение в Днепропетровском политехническом техникуме. В 1983 году вышла на пенсию. 

В 1981 году была избрана делегатом XXVI съезда КПСС.  

Проживала в городе Днепропетровске (Днепр с 2016 год). Умерла 12 сентября 2017 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (05.04.1971);
 орден Ленина (05.04.1971);
 Орден Трудового Красного Знамени (09.06.1966); 
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд;
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая Слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Ссылки